Zandloper, een instrument om de tijd te meten
Zandloper (Typhoon), een lied van Typhoon
Zandloopkever (doorverwijspagina)
Strandplevier, een vogel
een soort leeuwerik (zie Leeuweriken) 
verschillende soorten van het hagedissengeslacht Psammodromus (zie aldaar)
een beschildering op raamluiken in de vorm van een zandloper; zie Blind (luik)
een variant van het letterwisselspel (zie aldaar)